

Geografia 
 Arizona – stato degli Stati Uniti d'America
 Arizona City – città degli Stati Uniti
 Arizona – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Atlántida

Film 
 Arizona – film del 1913 diretto da Augustus E. Thomas (autore anche del testo teatrale da cui è tratto il soggetto)
 Il cavaliere dell'Arizona (Arizona) – film del 1918 di Douglas Fairbanks e, non accreditato, Albert Parker
 Arizona – film del 1931 diretto da George B. Seitz
 Arizona (The Arizonian) – film del 1935 diretto da Charles Vidor
 Arizona – film del 1940 con William Holden 
 Arizona Colt – western all'italiana diretto da Michele Lupo
 Arizona Junior – film dei fratelli Coen
 Arizona – film del 2018 diretto da Jonathan Watson

Musica 
 Arizona – gruppo musicale britannico di musica house

Romanzi e Teatro
 Arizona, opera teatrale di Augustus E. Thomas

Altro 
 USS Arizona – nave a vapore che combatté nella guerra di secessione americana
 USS Arizona (BB-39) – nave da battaglia classe Pennsylvania affondata durante l'attacco di Pearl Harbor
 793 Arizona – asteroide
 Arizona Robbins – personaggio della serie tv Grey's anatomy interpretato da Jessica Capshaw
 Arizona – studio di doppiaggio